Мале́ево — название населённых пунктов в России:

 Малеево — деревня в Ивановском сельском поселении Вашкинского района Вологодской области.
 Малеево — деревня в Киснемском сельском поселении Вашкинского района Вологодской области.
 Малеево — деревня в Богучанском районе Красноярского края.
 Малеево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Малеево — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Малеево — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Малеево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Малеево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.